Newfoundland and Labrador Provincial Men’s Curling Championship 2009 - prowincjonalne mistrzostwa Nowej Fundlandii i Labradoru mężczyzn w curlingu, eliminacje do Tim Hortons Brier 2009.

Turniej finałowy rozegrano w dniach 3-8 lutego w Stephenville na lodowisku Caribou Curling Club. 

Tytuł z Newfoundland and Labrador Provincial Men’s Curling Championship 2008 obroniła drużyna mistrza olimpijskiego Brada Gushue. Zespół ten nie przegrał ani jednego meczu, w finale pokonał Keitha Ryana 9:2.



Drużyny

Wyniki

Playoff

Finał

Półfinał

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Sesja 10.

Sesja 11.

Sesja 12.

Zobacz też 
 Sezon 2008/2009 w curlingu

2009
2009 w curlingu